Ел Хиганте има више значења:

 Ел Хиганте, Арељано (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Хиганте, Ранчо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Хиганте (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Хиганте (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Хиганте (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Хиганте (Акатлан де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хиганте (Ел Салто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хиганте (Запотитлан де Вадиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Хиганте (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хиганте (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хиганте (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хиганте (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Хиганте (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Хиганте (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Хиганте (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Хиганте (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику